York Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 York Lake (Louisiana), im Catahoula Parish
 York Lake (Michigan), im Houghton County
 York Lake (Minnesota), im Becker County
 York Lake (New York), im Sullivan County